Хула:

 Хула́ — резкое осуждение, порочащие слова.
 Хула — один из видов развода в исламе.
 Ху́ла — гавайский народный танец.
 «Ху́ла» — немой черно-белый фильм 1927 года.
 Ху́ла — озеро в Израиле.
 Ху́ла — долина в Израиле.
  () — небольшой город в сирийской мухафазе Хомс, известный по произошедшей 25-26 мая 2012 года бойне в Хуле.
  () — деревня в ливанской провинции Набатия.

См. также 
 Ху́ла-хуп
 Хара-Хула — хан Джунгарского ханства.
 Хуля — многозначное слово.
 Хули — многозначное слово.
 Хуле — коммуна в Норвегии.
 Хуло — посёлок городского типа в Грузии.